Słoneczne Skałki – grupa skał w Górach Sowich w Sudetach
 Słoneczne Skałki – grupa skał na wzgórzu Zamku w Olsztynie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej